Felgueiras (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
Felgueiras (Porto), een plaats en gemeente in het Portugese district Porto
Felgueiras (Resende), een plaats in Portugal in de gemeente Resende
Felgueiras (Torre de Moncorvo), een plaats in de Portugese gemeente Torre de Moncorvo